Уикипедия на тамилски език () е раздел на тамилски език в Уикипедия. Проектът започва работа през септември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Тамилски език
Тамилски език
Езици в Индия
Култура на Шри Ланка